Пе́га Мерсийская (ок. 673, Мерсия — ок. 719, Рим) — отшельница Мерсийская, святая Католической церкви, память 8 января.

Биография 

Святая Пега родилась в Мерсии, в Англии. Она была сестрой св. Гутлака из . Будучи девой, она вела отшельническую жизнь в Фенсе, нынче Пикирк, то есть церковь Пеги в Нортгемптоншире, что было неподалёку от её брата. Когда он понял, что его смерть близка (714), он позвал её на свои похороны. Чтобы туда добраться, Пега, по преданию, плыла вниз по Велланду и излечила слепого из Висбеха, что был на её пути. Гутлак завещал ей свои Псалтырь и плеть. Всё это она передала в монастырь, возникший около места её уединения. После кончины Гутлака она, как рассказывают, отправилась в Рим и там отошла ко Господу ок. 719 года.

Ордерик Виталий утверждал, что её мощи сохранились в одной из Римских церквей, и на месте её погребения были явлены чудеса.

Ссылки 

 Benedictine Monks of St. Augustine Abbey, Ramsgate. (1947). The Book of Saints. NY: Macmillan.
 Farmer, D. H. (1997). The Oxford Dictionary of Saints. Oxford: Oxford University Press.

Персоналии по алфавиту
Святые по алфавиту
Христианские святые VIII века
Католические святые
Святые Англии
Мерсия
Женщины VII века
Женщины VIII века